Уэст-Баден-Спрингс:

 Уэст-Баден-Спрингс — небольшой город (один из четырёх в округе) в районе Френч-Линк (округ Оранж; Индиана, США).
 Уэст-Баден-Спрингс — исторический памятник в городке Уэст-Баден-Спрингс (Индиана, США), известен своим обширным купольным атриумом.